est un nom de famille japonais.

Personnalités 
 Akira Tanaka (1918-1982), peintre figuratif japonais ayant vécu à Paris ;
 Asuna Tanaka (née en 1988), footballeuse japonaise ;
 
 Atsuko Tanaka (1932-2005), artiste contemporaine japonaise ;
 Atsuko Tanaka (née en 1962), seiyū japonaise ;
 Atsuko Tanaka (née en 1992), sauteuse à ski canado-japonaise ;
 Chikage Tanaka (née en 1973), patineuse de vitesse sur piste courte japonaise ;
 Eri Tanaka (née en 1977), actrice japonaise ;
 Flavio-Shiro Tanaka (né en 1928), peintre expressionniste-abstrait japonais ;
 Fumiya Tanaka (né en 1972), DJ et producteur de musiques électroniques japonais ;
 baron Tanaka Giichi (1864-192, général et premier ministre du Japon, dont le nom a été associé au plan Tanaka ;
 Gō Tanaka (né en 1983), joueur de hockey sur glace japonais ;
 Haruo Tanaka (1912-1992), acteur japonais ;
 Hidemitsu Tanaka (1913-1949), écrivain japonais ;
 Hideyuki Tanaka (né en 1950), seiyū japonais ;
 Hideo Tanaka (né en 1983), footballeur japonais ;
 Hiromichi Tanaka (né en 1962), un créateur de jeu vidéo japonais ;
 Ikkō Tanaka (1930-2002), artiste contemporain japonais ;
 Jun Tanaka (1890-1966), poète japonais ;
 Junko Tanaka (née en 1973), nageuse japonaise ;
 Junya Tanaka (né en 1987), joueur de football japonais ;
 Kakuei Tanaka (1918-1993), premier ministre du Japon entre 1972 et 1974 ;
 Kane Tanaka (1903-2022), supercentenaire japonaise, doyenne du Japon et doyenne de l'humanité depuis le 22 juillet 2018
 Karen Tanaka (née en 1961), compositrice japonaise ;
 Kazuhito Tanaka (né en 1985), gymnaste japonais ;
 Keiko Tanaka (née en 1933), gymnaste japonaise ;
 Kensuke Tanaka (né en 1981), joueur de baseball japonais ;
 Kinuyo Tanaka (1909-1977), actrice et réalisatrice japonaise ;
 Kōichi Tanaka (né en 1959), chimiste japonais, prix Nobel de chimie en 2002 ;
 Kunie Tanaka (1932-2021), acteur japonais ;
 Makoto Tanaka (né en 1975), joueur de football japonais ;
 Masami Tanaka (née en 1979), nageuse japonaise ;
 Masashi Tanaka (né en 1962), dessinateur de manga japonais ;
 Mayumi Tanaka (née en 1955), seiyū japonaise ;
 Miki Tanaka (née en 1987), judokate japonaise ;
 Mina Tanaka (née en 1994), footballeuse japonaise ;
 Miyako Tanaka (née en 1967), nageuse japonaise ;
 Naoki Tanaka (né en 1971), acteur et humoriste japonais ;
 Noboru Tanaka (1937-2006), réalisateur japonais ;
 Nozomi Tanaka (1999-) une coureuse de demi-fond japonaise ; 
 Raizō Tanaka (1892-1969), un vice-amiral japonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Reina Tanaka (née en 1989), chanteuse du groupe des Morning Musume ;
 Rena Tanaka (née en 1980), actrice japonaise ;
 Satoko Tanaka (née en 1942), nageuse japonaise ;
 Satoshi Tanaka (né en 2002), footballeur japonais ;
 Shin’ya Tanaka (1972-), écrivain japonais ;
 Shingai Tanaka, 1942-2007, maître calligraphe japonais ;
 Shōsuke Tanaka, technicien et commerçant en métaux japonais du début du  ;
 Shōzō Tanaka (1841-1913), politicien et militant écologiste ;
 Shigeho Tanaka (1878-1974), ichtyologiste japonais ;
 Shigeo Tanaka (1907-1992), réalisateur japonais ;
 Shinji Tanaka (1960-), footballeur japonais ;
 Shu Tanaka (né en 1908), peintre japonais ;
 Shunta Tanaka (1997-), footballeur international japonais ;
 Sumie Tanaka (1908-2000), romancière et scénariste japonaise ;
 Tamami Tanaka (1975-), biathlète japonaise ;
 
Tatsuya Tanaka (né en 1982), footballeur japonais ;
Tatsuya Tanaka (né en 1992), footballeur japonais ;
 Teruki Tanaka (1992-), footballeur japonais ;
 
 Tomoyuki Tanaka (1910-1997), producteur japonais de cinéma ;
 Tomoyuki Tanaka, (1967-) alias Fantastic Plastic Machine, producteur de musique, musicien, DJ, et auteur-compositeur japonais ;
 Tokuzō Tanaka (1920-2007), réalisateur japonais ;
 Tyōzaburō Tanaka (1885-1976), botaniste japonais ;
 
 Yasuo Tanaka (1931–2018), astronome japonais ;
 Yasuo Tanaka (1932-2003), seiyū japonais ;
 Yasuo Tanaka (né en 1956), est un homme politique et écrivain japonais, gouverneur de la préfecture de Nagano entre 2000 et 2006 ;
 Yasushi Tanaka (1886-1941), peintre japonais ; 
 Yōko Tanaka (née en 1993), footballeuse japonaise ; 
 Yoshiki Tanaka (1952-), romancier japonais
 Yoshiko Tanaka (1956-2011), actrice japonaise ; 
 Yōzō Tanaka (1939-), scénariste japonais ; 
 Yūko Tanaka (1955-), actrice japonaise ;
 Yurie Tanaka (1989-), biathlète japonaise.

Personnages de fiction 
 Tigre Tanaka, chef des services secrets japonais qui aide James Bond lors de ses deux missions au Japon.

Notes et références

Voir aussi 
 Le thanaka, pâte cosmétique utilisé en Birmanie.
 Tanaka Works est un fabricant japonais de réplique d'armes à feu pour l'Airsoft.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais